Die Milo Open Cali 2017 waren ein Tennisturnier, das vom 16. bis 21. Oktober 2017 in Cali stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2017 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 83 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 71 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 48 kB)

ATP Challenger Tour 2017
Tennisturnier in Cali